Соревнования по десятиборью среди мужчин на Олимпийских играх 2020 года в Токио проходят 4 и 5 августа 2021 года на Японском национальном стадионе. В соревнованиях примут участие 24 спортсмена.

Медалисты

История 
Соревнование по метанию молота у мужчин на Олимпийских играх 2020 года будет проводиться в 25 раз, начиная с Олимпийских игр 1912 года.

Квалификация 

Квалификационный стандарт на Олимпийские игры 2020 десятиборцев установлен 8350 баллов. Стандарт был установлен с целью включения в турнир спортсменов выполнившие на квалификационных соревнованиях установленный норматив, но которые не смогли пройти квалификацию по итогам мирового рейтинга ИААФ. Мировые рейтинги, основанные на расчете среднего из пяти лучших результатов спортсмена за квалификационный период с учетом сложности уровня соревнований. Данные условия для отбора спортсменов использоваться, пока не будет достигнуто ограничение в 24. 

Квалификационный период первоначально был установлен с 1 мая 2019 года по 29 июня 2020 года. Из -за пандемии коронавирусной инфекции в период с 6 апреля 2020 года по 30 ноября 2020 года соревнования был приостановлены и дата окончания продлена до 29 июня 2021 года. Дата начала квалификации по итогам мирового рейтинга также была изменена с 1 мая 2019 г. на 30 июня 2020 г. Спортсмены выполнившие квалификационный стандарт в течение этого времени, были квалифицированы, а провести отбор по мировому рейтингу было не возможно из-за отсутствия легкоатлетических турниров. ИААФ изменил требование к расчету мирового рейтинга, включив соревнования как на открытом воздухе, так и в помещении, а также последний региональный чемпионат был засчитан, даже если он проведен не во время квалификационного периода. 

НОК не могут использовать свое универсальное место в десятиборье.

17 десятиборцев прошли квалификацию по установленному нормативу; 7 - по рейтинговым позициям.

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Игр:

Формат и календарь турнира 
Десятиборье состоит из десяти легкоатлетических соревнований с начислением баллов. Все спортсмены соревнуются в каждом соревновании без выбывания.

Время Олимпийских объектов местное (Япония, UTC+9)

Результаты

100 метров

Прыжок в длину 

Канадец Дамиан Уорнер в прыжках в длину установил олимпийский рекорд в декатлоне — 8,24 метра. Результат Дамиана на 3 см лучше результата бронзового призёра в прыжках в длину кубинца Майкеля Массо, прыгнувшего на 8,21 м.

Толкание ядра

Прыжок в высоту

400 метров

110 метров с барьерами 

1  Никлас Кауль  сняться с соревнований после того, как потянул мышцу на дистанции 400 метров.

Метание диска

Прыжки с шестом

Метание копья

1500 метров

Примечания